Tamás Szalai – astronome hongrois (1985-)
 Tamás Szalai – bassiste hongrois
 Tamás Szalai – footballeur hongrois (1958-)
 Tamás Szalai – footballeur hongrois (1980-)
 Tamás Szalai – footballeur hongrois (1984-)
 Tamás Szalai – kayakiste hongrois (1988-)